Vávra, Vávrová – czeskie nazwisko
 Josef Vávra-Stařík
 Otakar Vávra – reżyser
 Zdeňka Vávrová
 (3732) Vávra